Lista em ordem alfabética contendo todas as músicas já gravadas pela cantora Nicole Scherzinger em sua carreira solo. Nesta lista não constam as músicas datadas como Pussycat Dolls ou Eden's Crush.

A 

 AmenJena

B 

 Baby Cant Drive (feat. Slash, Alice Cooper, Steven Adler & Flea)
 Baby Love (feat will.I.Am)
 Breakfast In Bed

C 

 Casualty
 Coconut Tree (feat. Mohombi)
 Cold
 Come To Me (feat Diddy)
 Club Banger Nation

D 

 Desperate
 Dont Ask Her That (feat Shaggy)
 Don't Hold Your Breath

E 

 Erotica Revolution (Stargate & Ne-Yo) (Trecho)
 Everybody
 Everything I On

F 

 Feels So Good
 Fire (feat 50 Cent)

G 

 Get Em Ready
 GoldenEye
 Guns And Roses

H 

 Heartbeat (feat Pharrell Williams) (Demo da música da Madonna)
 Heartbeat (feat Enrique Iglesias)
 Hotel Room Service Remix (feat Pitbull (rapper))

 I Like It
 I M.I.S.S. U (feat Pharrell Williams)
 I Saw You
 If Shes Just A Friend
 If You Cant Dance (Slide) (feat Will Smith)
 Ill Be Your Love
 Im A Cheat
 Im Getting There
 Im Gonna 
 It Feels So Good (feat. Steven Tyler) - vocais de apoio

J 

 Just Say Yes (Trecho)

K 

 Killer Love

L 

 Love Never Dies
 Lie About Us (feat Avant)

M

N 

 Nobody Can Change Me

O 

 On My Side (feat. Akon)

P 

 Papi Lover (feat Daddy Yankee)
 Physical (feat Timbaland) 
 Poison
 Powers Out (feat. Sting)
 Psycho
 Puakenikeni (feat. Brick & Lace)
 Punchin / Punch You in Your Sleep

Q

R 

 Rio
 Right There

S 

 Say Yes
 Save Me From Myself
 Scream (feat Timbaland e Keri Hilson)
 Sexy Fresh
 Still Here
 Somebody To Love
 Steam
 Summertime (feat Nick Hexum)
 Supa Hypnotic (feat Shaggy)
 Supervillain

T 

 The Beautiful People (Demo da música da Christina Aguilera)
 Try With Me

U

V

W 

 Wet
 We Are The World 25 For Haiti
 Whatever U Like (feat T.I.)
 Winning Women (feat Rihanna)

X

Y 

 You Are my Miracle (feat Vittorio Grigolo)
 You Will Be Loved

Z 
 Zoo

Ligações externas 
 

Nicole Scherzinger
Nicole Scherzinger